Orgel steht für:
 die Pfeifenorgel, siehe Orgel
 die E-Orgel, siehe elektronische Orgel
 die Jahrmarktsorgel, ein mechanisches Musikinstrument
 eine Ziehharmonika, siehe Handzuginstrument

Orgel ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Orgel (1929–2021), US-amerikanische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Leslie Orgel (1927–2007), britischer Chemiker
 Liselotte Orgel-Köhne (1918–2002), deutsche Fotografin
 Stephan Orgel (* 1976), deutscher Schriftsteller, siehe T. S. Orgel
 Tom Orgel (* 1973), deutscher Schriftsteller, siehe T. S. Orgel

Siehe auch:

 Mundorgel
 Orgelpfeife (Heraldik)
 Stalinorgel
 Temperaturorgel